Согласно Конституции Бутана, законодательной властью королевства является двухпалатный парламент — Национальный совет и Национальная ассамблея.

Законопроекты могут выдвигаться Национальным советом, Национальной ассамблеей или Генеральной прокуратурой, за исключением денежных и финансовых законопроектов, которые выдвигаются исключительно Национальной ассамблеей. После того, как законопроект был рассмотрен и принят одной из палат, в течение тридцати дней с момента утверждения он передаётся на рассмотрение другой палаты и может быть принят в течение следующей сессии парламента. Законопроекты о бюджете и срочные законопроекты принимаются на текущей сессии парламента.

После утверждения законопроекта второй палатой, он направляется Друк Гьялпо, который должен одобрить данный законопроект в течение пятнадцати дней с момента его утверждения. Если вторая палата не утверждает законопроект, то она возвращает его вместе с поправками и возражениями выдвинувшей палате для повторного рассмотрения. Если после этого законопроект утверждается, то он направляется Друк Гьялпо, который должен одобрить данный законопроект в течение пятнадцати дней с момента его утверждения.

Если Друк Гьялпо не одобряет законопроект, то он возвращает его вместе с возражениями и поправками на рассмотрение и голосование на совместном заседании обеих палат. После рассмотрения и утверждения законопроекта на совместном заседании обеих Палат, законопроект направляется Друк Гьялпо, который должен его одобрить.

Список законодательных актов Бутана

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Право Бутана